Gloeodiscus är ett släkte av svampar. Gloeodiscus ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gloeodiscus